Коко́вцов:

 Коковцов, Владимир Николаевич (1853—1943) — русский государственный деятель, председатель Совета министров России в 1911-1914 годах
 Коковцов, Павел Константинович (1861—1942) — ориенталист-семитолог

См. также 
 Коковцев
 Коковцовы